Сарабури:

 Сарабури — провинция в центральной части Таиланда.
 Сарабури — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.